Karl Lyberth ist der Name folgender Personen:
* Karl Lyberth (Politiker, 1894) (1894–1977), grönländischer Landesrat
 Karl Lyberth (Politiker, 1959) (* 1959), grönländischer Politiker (Siumut)